Pleochaetis är ett släkte av loppor. Pleochaetis ingår i familjen fågelloppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fågelloppor
Pleochaetis